Diese Liste enthält alle offiziellen und inoffiziellen Länderspiele der philippinischen Fußballnationalmannschaft der Männer. Trainings- und Freundschaftsspiele gegen Vereinsmannschaften sowie gegen Junioren-Auswahlmannschaften werden nicht berücksichtigt. Der philippinische Fußballverband PFF wurde 1907 gegründet. Das erste Länderspiel fand am 31. Januar 1913 gegen China statt.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen. Sämtliche Ergebnisse sind aus der Sicht der Philippinen aufgeführt.

 H / A / * = Heimspiel, Auswärtsspiel oder Spiel auf neutralem Platz
 n. V. = nach Verlängerung / i. E. = im Elfmeterschießen
 Unter Anlass werden Freundschaftsspiele nicht extra gekennzeichnet; es finden sich hingegen folgende Abkürzungen:
 WM = Weltmeisterschaft / AM = Asienmeisterschaft und SOAM = Südostasienmeisterschaft
 AS = Asienspiele, SOAS = Südostasienspiele und FÖS = Fernöstliche Spiele
 Fettgeschriebene Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der philippinischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der philippinischen Mannschaft

1913 bis 1934

1940 bis 1959

1960 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

2020 bis 2029

Statistik

Gegner nach Kontinentalverbänden

Anlässe

Spielorte

Austragungsorte von Heimspielen

Bilanzen 
Die philippinische Nationalmannschaft trat bis heute gegen 48 andere Nationalmannschaften aus drei Kontinentalverbänden an. Darunter befinden sich:
 42 der derzeit abzüglich der Philippinen 46 Nationalmannschaften der AFC (keine Spiele gab es bisher gegen den Irak, Jordanien, die Nördlichen Marianen und Saudi-Arabien)
 2 der derzeit 13 Nationalmannschaften der OFC
 3 der derzeit 55 Nationalmannschaften der UEFA
 eine ehemalige Nationalmannschaft (kursiv gesetzt), die zuletzt der AFC angehörte

Gegen eine Nationalmannschaft aus den Kontinentalverbänden CAF, CONCACAF und CONMEBOL haben die Philippinen bisher nicht gespielt.

Anmerkungen

Weblinks 
 Auflistung der Länderspiele bei EloRatings.net
 Auflistung der Länderspiele (bis Dezember 2002) bei RSSSF.com
 Auflistung der Länderspiele bei Wildstat.com

Philippinen
!